Муари ():

 Муари (Франция) — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
 Муари (Швейцария) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Во.

 Муари (ледник) — ледник в Швейцарии, в кантоне Во.
 Муари (плотина) — плотина в Швейцарии, в кантоне Во.